Его́р Абра́мович Маке́ев (7 декабря 1922, дер. Лихачево — 11 июня 1957,  Ольховатка, Донецкая область) — Герой Советского Союза, командир отделения 381-го отдельного сапëрного батальона 220-й стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, сержант.

Биография 
После окончания 7-летней школы трудился бригадиром в колхозе. Призван в действующую Красную Армию в 1941 году. Служил в сапёрных частях.

В боевых условиях проявлял мужество, воинское мастерство и решительность, за что был награждён тремя боевыми орденами.

После войны старшина Е. А. Макеев демобилизовался. Вернулся в родную деревню, в 1948 году уехал в город Енакиево, где работал на шахтах.

Подвиг 
Отличился в июне 1944 года в боях за освобождение белорусского города Орша. Сержант Е. А. Макеев в составе группы 27 июня 1944 года, уничтожив охрану противника, захватил подготовленный к взрыву мост через Днепр в районе города Орша. Мост был спасён.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и бесстрашие, проявленные при захвате моста в городе Орше, сержанту Егору Абрамовичу Макееву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6503).

Награды 
 Герой Советского Союза (24.03.1945);
 орден Ленина (24.03.1945);
 орден Красной Звезды (26.08.1943);
 орден Славы 2-й степени (09.02.1945);
 орден Славы 3-й степени (28.02.1944);;
 медали.

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Сапёры Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные в Донецкой области